Keine Zeit zu sterben ist der Titel folgender Filme:

 Keine Zeit zu sterben (1958) (No Time to Die), britisch-amerikanischer Spielfilm von Terence Young (1958)
 James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (No Time to Die), britisch-amerikanischer Spielfilm von Cary Fukunaga (2021)